Лесозавод — название населённых пунктов в России:

 Лесозавод — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Лесозавод — посёлок в Волховском районе Ленинградской области.
 Лесозавод — посёлок в Ардатовском районе Мордовии.
 Лесозавод — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Лесозавод — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Лесозавод — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Лесозавод — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Лесозавод — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Лесозавод — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Посёлок Лесозавода